Фамилија Кортес има више значења:

 Фамилија Кортес (Санта Марија Уазолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Фамилија Кортес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Кортес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Кортес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Кортес, Сан Маркос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику